Alexander Teschner ist der Name folgender Personen:

* Alexander Teschner (Maler) (1816–1878), deutscher Maler
 Alexander Teschner (Manager) (* 1971), deutscher Manager